Histria ou Istrie, péninsule du Nord de la mer Adriatique, entre la Croatie, et la Slovénie, au sud de la ville italienne de Trieste.
 Histria ou Istros, cité grecque au sud de l'embouchure du Danube, dans l'actuelle Roumanie.